Nokia Lumia 820 — смартфон, разработанный компанией Nokia, на базе операционной системы Windows Phone 8. Представлен и поступил в продажу одновременно с флагманской моделью — Nokia Lumia 920. Nokia Lumia 820 оснащен 4,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой технологии ClearBlack, двухъядерным процессором с тактовой частотой 1,5 Ггц и 8-мегапиксельной основной камерой с объективом Carl Zeiss. Телефон поддерживает стандарт LTE и стандарт беспроводной зарядки Qi (при помощи дополнительной сменной панели). Это первый смартфон Nokia на Windows Phone 8, который имеет слот для карт памяти microSD.

Характеристики

Корпус, клавиши 
Одной из особенностей смартфона является возможность полной смены корпуса с целью добавления различных функций, недоступных «из коробки». В продажу поступили корпуса, добавляющие возможность беспроводной зарядки и использования технологии NFC, защитные противоударные корпуса и разноцветные корпуса для кастомизации телефона. Возможность смены корпуса позволит обновить телефон в случае поломки панели, получить доступ к слоту карты памяти, легко поменять отслужившую батарею и защитить телефон для увеличения срока службы.

Процессор, память 
Аппарат продается с встроенной памятью объёмом 8 Гб, также поддерживается расширение памяти с помощью карт micro-SD максимальным объёмом до 64Гб. Кроме того, пользователю доступно 7 Гб в облачном хранилище OneDrive.
Смартфон оснащен двухъядерным процессором Qualcomm MSM8960 с частотой 1,5 ГГц и графическим процессором Qualcomm Adreno 225, объём встроенной оперативной памяти равен 1 Гб.

Экран 
В Nokia Lumia 820 установлен сенсорный AMOLED-дисплей с использованием технологии ClearBlack, оснащенный поляризационным фильтром и высокочувствительным сенсором Synaptics ClearPad 3250, благодаря чему экран реагирует на прикосновения даже в перчатках либо на управление другими предметами. Разрешение экрана составляет 480 на 800 пикселей. Экран емкостный и поддерживает технологию Multipoint-Touch. Дисплей защищён устойчивым к царапинам стеклом Gorilla Glass 2.

Камера 
Основная камера обладает разрешением 8 Мпикс и оснащена объективом Carl Zeiss Tessar. Максимальное разрешение снимка составляет 3264 x 2448 пикселей. Камера оснащена системой автофокуса. Снимок производится непосредственно нажатием на двухступенчатую кнопку затвора.

Связь 
Lumia 820 оснащена такими модулями, как 4G, NFC. Также имеется модуль Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, поддержка DLNA, устройство может выступать в роли роутера с помощью функции «Общий интернет» (Wi-Fi HotSpot), поддерживается Bluetooth 3.1 и USB v2.0.

Индукционная зарядка, питание 
В стандартной поставке смартфон не поддерживает индукционную зарядку, для использования этой функции необходимо приобрести сменный корпус CC-3041 с данной функцией и саму беспроводную зарядку.

Операционная система 
Nokia Lumia 820 работает под управлением операционной системы Windows Phone 8.1. Как и все остальные телефоны Lumia, 820-я модель продается с предустановленными эксклюзивными приложениями Nokia. В российской версии предустановлены приложения Nokia Транспорт, Карты Nokia, Навигатор Nokia и Музыка Nokia. Остальные приложения могут быть загружены в специальном разделе Магазина — Эксклюзивы Nokia.

Примечания

Ссылки 
 

820
Устройства на основе Qualcomm
Устройства на Windows Phone